Flavaspidinska kiselina se može odnositi na:
 Flavaspidinska kiselina BB
 Flavaspidinska kiselina AB
 Flavaspidinska kiselina PB

Reference